A68, A 68 oder A-68 steht für die Bezeichnung folgender Straßen:
 Autoroute A68, eine Autobahn in Frankreich
 A68 road, eine Fernstraße im Vereinigten Königreich
 Autovía A-68, eine Autobahn in Spanien

Siehe auch:
 Arado Ar 68, ein deutsches Jagdflugzeug von 1931
 A-68, Bezeichnung eines Eisbergs
 Sony Alpha 68, ein Kameragehäuse von Sony

A68